Malicorne – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.
 Malicorne – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier.